Integrated Vehicle Health Management (IVHM, littéralement : gestion intégrée de l'état des véhicules) est une technologie développée par la NASA pour améliorer la maintenance des équipements lourds ainsi qu'une meilleure gestion du risque de panne.

Cette technologie est en cours d'adoption dans l'industrie.

Notes et références 

National Aeronautics and Space Administration
Sûreté de fonctionnement